Dies ist eine Liste von Kulturportalen, also Informationsplattformen zur Kultur. 
 Kulturportal Hessen
 Kulturportal Mecklenburg-Vorpommern
 Kulturportal West-Ost
 Kulturportal bavarikon
Kulturportal Baden-Württemberg
Kulturportal Sachsen
Kulturportal Bayern
Kulturportal Saarland
Kulturportal Frankfurt am Main

Liste (Kultur)